Macieira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macieira (kommun), Santa Catarina,

Portugal 

 Macieira (freguesia i Portugal, Porto), Lousada, 
 Macieira (freguesia i Portugal, Viseu), Sernancelhe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar